Waver (België), de hoofdstad van Waals-Brabant 
Slag bij Waver, een veldslag tussen Frankrijk en Pruisen op 18-19 juni 1815
Waver (Noord-Holland), een buurtschap in gemeente Ouder-Amstel (Noord-Holland)
Waver (rivier), een rivier in Noord-Holland
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, een deelgemeente van de gemeente Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen)
Sint-Katelijne-Waver, een gemeente gelegen in de regio Mechelen (Antwerpen)